Berkel ist geografische Bezeichnung von
 Berkel, Nebenfluss der IJssel
 Berkel en Rodenrijs, Ort in der Provinz Südholland, Niederlande
 Berkel-Enschot, Ort in der Provinz Nordbrabant, Niederlande
 Groß Berkel, Ortsteil im Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen 
 Klein Berkel, Stadtteil von Hameln, Deutschland

Berkel ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham van Berkel (1630–1688), niederländischer Klassischer Philologe
 Ben van Berkel (* 1957), niederländischer Architekt
 Christian Berkel (* 1957), deutscher Schauspieler
 Jan van Berkel (* 1986), Schweizer Triathlet
 Lucas Van Berkel (* 1991), kanadischer Volleyballnationalspieler
 Martina van Berkel (* 1989), Schweizer Schwimmerin
 Sarah van Berkel (* 1984 als Sarah Meier), Schweizer Eiskunstläuferin
 Tim Van Berkel (* 1984), australischer Triathlet
 Wilhelmus Adrianus van Berkel (1869–1952), niederländischer Erfinder der Berkel-Schinkenschneidemaschine

Siehe auch
 Van Berkel W-A